Ел Закате има више значења:

 Ел Закате (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Закате (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Закате (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закате (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Закате (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Закате (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Закате (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику